Rio Correntes (Maranhão) — rio do estado brasileiro do Maranhão (desagua no rio Parnaíba)
Rio Correntes (Mato Grosso do Sul) — rio do estado brasileiro do Mato Grosso do Sul (deságua no rio Paraná)
Rio Correntes (Santa Catarina) — rio do estado brasileiro de Santa Catarina

Ver também 
 Rio Corrente

Desambiguação